2012 XR157 est un objet transneptunien de la famille des twotinos.

Caractéristiques 
2012 XR157 mesure environ  de diamètre, ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Liens externes

Références 

 

Planète mineure non numérotée
Twotino
Planète mineure découverte en 2012
Planète naine potentielle